Sougé (Indre)
 Sougé (Loir-et-Cher)
ook:
Sougé-le-Ganelon,  Sarthe